I Африканские пляжные игры 2019 (; ) проходили на острове Сал, Кабо-Верде с 14 по 23 июня 2019 года. В 11 видах спорта приняло участие 1000 атлетов из 54 стран Африки.

Страны-участницы

Виды спорта 
  Баскетбол 3х3
  Гребля на байдархах и каноэ
  Каратэ
 Китбординг
  Легкая атлетика
  Плавание на открытой воде

  Пляжный волейбол
  Пляжный гандбол
  Пляжный теннис
  Пляжный футбол
 Футбольный фристайл

Медальный зачёт

Источники

Ссылки 

 

Африканские пляжные игры 2019
Спорт в Кабо-Верде